Ngon peut désigner :
 Metet, un village du Cameroun dans la commune de Biwong-Bane ;
 Metet, un village du Cameroun dans la commune de Kyé-Ossi ;
 Metet-centre, un village du Cameroun dans la commune de Nkolmetet ;
 Metet, un village du Cameroun dans la commune de Sangmélima.